Прецедент — випадок або подія в минулому, що є підставою для аналогічних дій у сьогоденні.
 Прецедент (UML) — специфікація послідовності дій при проектуванні програмних систем.
 Судовий прецедент — рішення вищих судових органів у певній справі, що далі є обов'язковими для судів при розв'язанні аналогічних справ.
 Навчання по прецедентах — автоматична побудова алгоритмів прийняття рішень, класифікації або прогнозування на основі емпіричних даних.